Nakano (Nagano), een stad in de Japanse prefectuur Nagano
Nakano (Tokio), een van de 23 speciale wijken van Tokio

Personen
Koichi Nakano, een Japanse baanwielrenner
Shinya Nakano, een Japanse motorcoureur
Yukari Nakano, een Japanse kunstschaatsster